Вальтерсхаузен:

 Вальтерсхаузен — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Вальтерсхаузен, Герман Вольфганг фон (1882—1954) — немецкий композитор, музыковед, дирижёр, музыкальный педагог.